Tolima is een departement van Colombia, gelegen in het middenwesten van het land. De hoofdstad van Tolima is de stad Ibagué. Op een oppervlakte van 23.562 km² wonen  mensen ().

Gemeenten 
Tolima bestaat uit 47 gemeenten.

Externe link 
  Website van het departement Tolima